Травне́вий — лінійна станція Сумської дирекції Південної залізниці.

Розташована на дільниці Люботин — Баси між платформами Любівка та Манченки. Відстань до ст. Люботин — 5 км, до ст. Баси — 156 км.

Станція розташована у селищі Коваленки Люботинської міської ради. На станції зупиняться усі приміські потяги Сумського напрямку. Станція відноситься до Сумської дирекції Південної залізниці.

Відстань до станції Харків-Пасажирський — 29 км..

Відкрита в 1905 році.

Примітки 

Станції Південної залізниці
Транспорт Люботина
Залізничні станції Харківської області